Манфредо́ния — итальянский топоним .Может означать:

 Манфредония — город.
 Манфредония (залив) — залив.